Stadionul Cetate se poate referi la:

Stadionul Cetate (Alba Iulia), stadion din orașul Alba Iulia pe care joaca echipa de fotbal Unirea Alba Iulia
Stadionul Cetate (Deva), stadion multifuncțional din Deva care este folosit de echipa CNS Cetate Deva